Zwanenburg (Dinther), kasteel in de Nederlandse gemeente Bernheze
 Zwanenburg (Gendringen), een voormalig kasteel in de Nederlandse gemeente Gendringen
 Zwanenburg (Heerde)], een voormalig kasteel in de Nederlandse gemeente Heerde